Stichting Skepsis, een Nederlandse skeptische organisatie
Scepticisme of skepticisme, een filosofische of wetenschappelijke methode waarmee men tracht betrouwbare kennis te vergaren, zie ook wetenschappelijk skepticisme
Skepsis ry, een Finse skeptische organisatie
Skepsis Norge, een Noorse skeptische organisatie